Federació Valenciana d'Handbol, màxima institució reguladora de l'handbol al País Valencià
 Federació Valenciana d'Hípica, màxima institució reguladora de l'hípica al País Valencià